Morgounov est un patronyme russe porté notamment par :

 Alekseï Morgounov (1884-1935), peintre russe et soviétique ;
 Evgueni Morgounov (1927-1999), acteur soviétique ;
 Nikita Morgounov (1975-), basketteur russe.